Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Andy Ram 7-6(5), 3-6, [10-7].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Martin Damm /  Leander Paes (semifinali)

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett  (semifinali)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2007
ATP Tour 2007